Семьдесят третий драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 26 по 27 апреля 2008 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». 

Под общим первым номером клуб «Майами Долфинс» выбрал тэкла нападения из Мичиганского университета Джейка Лонга. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 252 игрока. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал лайнбекер Дэвид Вобора, выбранный «Сент-Луис Рэмс». Впервые с 1967 года в первом раунде драфта не было выбрано ни одного принимающего.

Организация драфта 
В октябре 2007 года на встрече владельцев клубов лиги было принято решение о сокращении времени на выбор в первом раунде с 15 до 10 минут. Время начала первого раунда было перенесено с 12:00 на 15:00. Во втором раунде отведённое на выбор время было сокращено с 10 до 7 минут. По словам комиссара НФЛ Роджера Гуделла, целью этих изменений была оптимизация и ускорение процесса драфта, так как в 2007 году на первый раунд были затрачены рекордные 6 часов 8 минут.

Перед драфтом изменения претерпел и логотип мероприятия. Классический щит, появивишийся ещё в 1940 году, был сделан компактнее, количество звёзд на нём сократилось до восьми, по количеству дивизионов лиги. Изображение футбольного мяча было повёрнуто, чтобы он больше походил на Трофей Ломбарди, вручаемый победителю Супербоула.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами лиги было выбрано 252 игрока. Под общим первым номером «Майами Долфинс» задрафтовали тэкла нападения Джейка Лонга из Мичиганского университета. Обозреватель сайта Football Outsiders Том Гоуэр в 2014 году писал, что драфт 2008 года стал последним, когда клубы активно выбирали раннинбеков в первом раунде. Ретроспективно выше всех были оценены выборы «Канзас-Сити Чифс», а худшей командой драфта стали «Сан-Диего Чарджерс». Впервые в истории драфта под первыми двумя номерами были выбраны однофамильцы. Драфт стал первым с 1967 года, на котором в первом раунде не было выбрано ни одного принимающего.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2008 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2008